MMXX – 2020 in numeri romani
 MMXX – album dei Sons of Apollo del 2020
 MMXX – EP dei Electric Callboy del 2020